Lanový most může znamenat: 
 Visutý most
 Zavěšený most
 Lanový most (Jižní spojka), vžité neoficiální označení nepojmenovaného mostu TSK hl. m. Prahy evidenčního označení Y529 na Jižní spojce v Praze-Strašnicích.